Pojo kan syfta på:

Geografi

Bolivia 

 Pojo (ort i Bolivia), Cochabamba,

Finland 

 Pojo, ort, Nyland, Raseborg, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar